Мастерс 2012 (, также известен как 2012 BGC Masters — по названию спонсора BGC Partners) — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проводился с 15 по 22 января 2012 года в Лондоне, Англия. Победителем стал Нил Робертсон, обыгравший в финале Шона Мёрфи со счётом 10:6.

Примечательные факты 

 Впервые с 1989 года в турнире не принял участия Стивен Хендри.
 Впервые с 2006 года турнир проводится не на арене Уэмбли.

Призовой фонд 

 Победитель: 150 000 £
 Финалист: 75 000 £
 Полуфиналисты: 30 000 £
 Четвертьфиналисты: 20 000 £
 1/8 финала: 15 000 £
 Приз за высший брейк: 15 000 £
 Общий призовой фонд: 500 000 £

Результаты

Статистика матчей

1/8 финала 
Дин Цзюньхуэй 4:6 Ронни О’Салливан: 58(58)-68, 21-63, 76-48, 0-76(76), 22-70(62), 60-45, 91(59)-29, 83-31, 17-71(51), 0-125(125) 
Марк Уильямс 6:4 Стивен Магуайр: 64(57)-52, 92(72)-44, 77(64)-12, 94(53)-0, 6-71, 22-65, 62-2, 49-61, 0-77(77), 64(51)-29 
Джадд Трамп 6:3 Стюарт Бинэм: 87(87)-0, 23-94(69), 49-60, 114(107)-5, 36-74(73), 84-1, 122(121)-1, 72-49, 68(50)-54 
Шон Мёрфи 6:2 Мартин Гоулд: 0-108(60), 67-46, 115(107)-1, 71(59)-35, 82(82)-0, 22-79(50), 93(89)-1, 139(139)-0 
Джон Хиггинс 6:2 Мэттью Стивенс: 103(90)-4, 0-75, 65(60)-0, 83-0, 41-74(65), 74-0, 70(69)-5, 75-14 
Нил Робертсон 6:3 Марк Аллен: 74(74)-0, 8-109(88), 7-129(124), 77(77)-52, 14-62, 82-39, 100(100)-0, 75(71)-53(53), 80(80)-0 
Марк Селби 6:4 Стивен Ли: 66-24, 72(66)-20, 89(57)-30, 110(110)-2, 25-107(100), 84(72)-39, 57(57)-78(78), 8-95(94), 57(52)-65, 75(71)-7 
Алистер Картер 3:6 Грэм Дотт: 86(56)-37, 29-79, 64-52, 8-79(61), 69-59, 33-71(71), 40-60, 0-86(56), 23-66

Четвертьфиналы 
Ронни О'Салливан 2:6 Джадд Трамп: 34-63, 0-100(66), 49-78(78), 0-140(140), 83(67)-1, 30-58, 141(141)-0, 54(54)-65(65)<br/ >
Грэм Дотт 3:6 Джон Хиггинс: 62-61(60), 47-57, 36-65(52), 67-14, 5-109(75), 5-71(64), 18-109(109), 73-47, 0-89(89) 
Нил Робертсон 6:4 Марк Уильямс: 45-44, 0-78(78), 51-42, 95(95)-9, 81-31, 1-72, 30-72(68), 119(119)-20, 12-90(78), 66(57)-6 
Марк Селби 2:6 Шон Мёрфи: 72(58)-35, 56-68, 0-92(88), 16-90(52), 31-79(72), 37-79(65), 112(112)-0, 31-96

Полуфиналы 

Джадд Трамп 3:6 Нил Робертсон: 11-65, 0-144(100), 128(76)-6, 0-89(89), 53-61, 1-63, 73-24, 95(95)-0, 24-74(69) 
Шон Мёрфи 6:4 Джон Хиггинс: 102(86)-0, 101(101)-0, 69(69)-63(62), 25-84, 15-70, 122(122)-8, 8-79(59), 104(100)-18, 1-72(72), 62(55)-49

Финал

Сенчури-брейки 

 141, 125 Ронни О'Салливан
 140, 121, 107 Джадд Трамп
 139, 122, 107, 102, 101, 100 Шон Мёрфи
 124 Марк Аллен
 119, 103, 101, 100, 100 Нил Робертсон
 112 (по графику максимального брейка), 110 Марк Селби
 109 Джон Хиггинс
 100 Стивен Ли

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 
 Результаты турнира на snooker.org 

Мастерс (снукер)
2012 год в снукере